Zimbabwe deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1928 i Amsterdam, da under sit tidligere navn Rhodesia. Derefter deltog de ikke igen før under Sommer-OL 1960 i Rom og deltog også under Sommer-OL 1964 i Tokyo. Senere deltog de næste gang under Sommer-OL 1980 i Moskva som Zimbabwe, og har deltaget i samtlige efterfølgende sommerlege. Zimbabwe deltog første gang i vinterlege under Vinter-OL 2014 i Sotji.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Zimbabwes OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL